Bayview peut faire référence à :

Australie
 .
 .

Canada 
 , un quartier de la ville de Calgary, en Alberta ;
 Bayview Avenue, une avenue de la ville de Toronto, en Ontario,
 Bayview, station du métro de Toronto, à hauteur de Bayview Avenue ;
 Bayview, un village de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Bayview, station du métro léger d'Ottawa.

États-Unis
 , quartier de la ville de Baltimore, dans le Maryland ;
 Bayview, quartier du Sud-Est de San Francisco, en Californie ;
 Bayview, census-designated place située dans le comté de Humboldt en Californie ;
 Bayview, census-designated place située dans le comté de Contra Costa en Californie ;
 , un village de l'Idaho ;
 Bayview, une ville du Texas ;
 , un village du comté d'Island, dans l'État du Washington ;
 , une ville du Wisconsin ;
 , un cimetière de Jersey City dans le New Jersey ;
 Bayview, un census-designated place du comté de Beaufort en Caroline du Nord ;
 Bayview, une municipalité du comté de Cameron au Texas.

Nouvelle-Zélande
 , une banlieue d'Auckland.

Royaume-Uni
 Bayview Stadium, stade de football de l'East Fife, club écossais basé à Methil
 Bayview Park, l'ancien stade de cette même équipe

Voir aussi 
 Bay View